Lemerre (ou Le Merre) est un nom de famille d'origine normande. Il pourrait s'agir d'une forme altérée de mère (dans le sens marraine) ou de maire (le maire, magistrat municipal).

Patronymes 

Alphonse Lemerre (1838 - 1912), éditeur français.
Roger Lemerre (1941-), footballeur et entraîneur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand